Kapfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kapfer (1903–1992), österreichischer Politiker und Richter

 Johann Georg Anton Kapfer (1706–1760), Hofmedikus zu Eichstätt
 Johann Georg Kapfer (um 1720–1794), deutscher Bildhauer
 Joseph Benedikt Kapfer (1754–1826), deutscher Bildhauer, Sohn von Joh. Georg Kapfer
 Reinhard Kapfer (1952–2021), deutscher Ethnologe und Autor
 Ulrike Kapfer (* 1973), deutsche Rundfunksprecherin und Moderatorin